Brocton (Cornwall), een plaats in het Engelse graafschap Cornwall
Brocton (Staffordshire), een plaats in het Engelse graafschap Staffordshire
Brocton (Illinois), een plaats in de Amerikaanse staat Illinois
Brocton (New York), een plaats in de Amerikaanse staat New York